Harold Wilson (1874-1964) – brytyjski fizyk
 Harold Wilson (1885-1932) – brytyjski lekkoatleta
 Harold Wilson (1903-1981) – amerykański wioślarz
 Harold Wilson (1916-1995) – brytyjski polityk, premier